Telemann ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Michael Telemann (1748–1831), deutscher Komponist und Musiker
 Georg Philipp Telemann (1681–1767), deutscher Komponist und Musiker
 Paul Telemann (1883–1968), deutscher Illustrator und Schriftsteller
 Walter Telemann (1882–1941), deutscher Radiologe

Telemann steht für:
 (4246) Telemann, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Teleman
 Thelemann
 Konrad Telmann (1854–1897), Jurist und Schriftsteller
 Thellmann